«I Am You»  - дванадцятия пісня британської групи Depeche Mode, отриманий з альбому Exciter. Вийшов 14 травня 2001 року. В цьому треку для синтезатори, перкусія і вокал.

Пісні Depeche Mode